Вторая лига Чехии по футболу 1996/1997 — Четвёртый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Дукла Пршибрам» и «Атлантик Лазне-Богданеч».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Сезон 1996/97 на сайте jfk-fotbal 

1996/1997
Спорт в Чехии в 1996 году
Спорт в Чехии в 1997 году